Kvarnflotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarnflotjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Kvarnflotjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn